Wilhelm Brandt kan syfta på bland andra:

*  Wilhelm von Brandt (1644–1701), tysk generallöjtnant
 Wilhelm Brandt (1855–1915), nederländsk religionshistoriker
 Wilhelm Brandt (1879–1929), tysk botaniker 
 Wilhelm Brandt (1894–1973), tysk evangelisk teolog
 Wilhelm Brandt (1900–1941), tysk militäringenjör och SS-man
 Wilhelm Brandt (verksam 1937–1941), finländsk entomolog

Se även 
 Wilhelm Brand
 Willy Brandt